Lightning har flere betydninger:
F-35 Lightning II – Moderne amerikansk jetfly
P-38 Lightning – Amerikansk jagerfly fra 2. verdenskrig
English Electric Lightning – Engelsk jetfly
 Lightning (stik) – 8-benet stik produceret af Apple Inc., der bruges i iPhone, iPod og iPad